Een Andreaskerk, Sint-Andreaskerk of Sint-Andrieskerk is een kerkgebouw gewijd aan Andreas.

Andorra 
 Sint-Andreaskerk (Andorra la Vella)
 Sint-Andreaskerk (Arinsal)

Australië 
Andreaskathedraal (Sydney)

België 
 Sint-Andreaskerk (Aartrijke)
 Sint-Andrieskerk (Antwerpen)
 Sint-Andrieskerk (Attenrode)
 Sint-Andrieskerk (Balen)
 Sint-Andreaskerk (Beerlegem)
 Sint-Andreas en Ghislenuskerk te Belsele
 Sint-Andreaskerk (Bikschote)
 Sint-Andreaskerk (Cerexhe)
 Sint-Andreaskerk (Le Bizet)
 Sint-Andreaskerk (Lierneux)
 Sint-Andreaskerk (Loksbergen)
 Sint-Andreaskerk (Luik)
 Sint-Andreaskerk (Runkelen)
 Sint-Andries-en-Sint-Annakerk, Sint-Andries (Brugge)
 Sint-Andreaskerk (Strijpen)
 Sint-Andreaskerk (Velroux)
 Sint-Andreaskerk (Woumen)
 Sint-Andrieskerk (Zande)
 Saint Andrews Church (Brussel)

Duitsland 
 Andreaskerk (Berlijn-Wannsee)
 Sint-Andreaskerk (Braunschweig)
 Sint-Andreaskerk (Hildesheim)
 Sint-Andreaskerk (Keulen)
 Sint-Andreaskerk (Leverkusen)
 Sint-Andreaskerk (Rudolstadt)
 Sint-Andreaskerk (Wüllen)
 Sint-Andreaskerk (Thale)
 Sint-Andreaskerk (Teltow)

Denemarken 
 Sint-Andreaskerk (Kopenhagen)

Filipijnen 
Kathedraal van Parañaque, ook St. Andrew Cathedral

Frankrijk 
 Cathédrale Saint-André de Bordeaux
 Église Saint-André (Rijsel)
 Sint-Andreaskerk (Sint-Silvesterkappel)

Italië 
 Sant'Andrea al Quirinale, Rome

Luxemburg 
 Sint-Andreaskerk (Troisvierges)

Nederland 
 Andrieskerk (Amerongen)
 Andrieskerk (Amsterdam)
 Andreaskerk (Dordrecht)
 Sint-Andreaskerk (Groessen)
 Grote of Andreaskerk (Hattem)
 Sint-Andreaskerk (Heerlerbaan)
 Andreaskerk (Katwijk)
 Sint-Andreaskerk (Kwintsheul)
 Sint-Andreaskerk (Melick)
 Oude Sint-Andreaskerk (Melick)
 Andrieskerk (Nuenen)
 Andreaskerk (Rotterdam)
 Sint-Andreaskerk (Steenwijkerwold)
 Sint-Andreaskerk (Velden)
 Sint-Andreaskerk (Weurt)
 Andreaskerk (Westeremden)
 Andreaskerk (Wijnaldum)
 Andreaskerk (Zevenaar)
 Sint-Andreaskerk (Zorgvlied)

Oekraïne 
 Sint-Andreaskerk (Kiev)

Polen 
Sint-Andreaskerk (Krakau)

Schotland 
 St Andrews Cathedral, Schotland

Zie ook 
 Andreaskathedraal (doorverwijspagina)

Andreaskerk